Сезон 1971/72 стал для «Манчестер Юнайтед» 70-м сезоном в Футбольной лиге и 27-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

По завершении предыдущего сезона свою должность покинул временно исполнявший обязанности главного тренера Мэтт Басби. Клуб хотел пригласить на освободившееся место Джока Стейна, однако тот отказался покидать «Селтик». 8 июня 1971 года Фрэнк О’Фаррелл, до этого возглавлявший «Лестер Сити», был назначен главным тренером «Юнайтед». Мэтт Басби остался в совете директоров клуба.

Перед началом сезона «Юнайтед» сыграл в Кубке Уотни, в котором принимали участие команды, забившие наибольшее количество голов в каждом из дивизионов Футбольной лиги предыдущего сезона и которые не принимали участия в еврокубках.

На первые два домашних матча в чемпионате стадион «Олд Траффорд» был дисквалифицирован. Это было санкцией Футбольной ассоциации, наложенной в связи с тем, что в одном из матчей в концовке предыдущего сезона хулиганы на «Олд Траффорд» бросали ножи в гостевой сектор. Два этих «домашних» матча были сыграны на «Энфилде»  и «Виктория Граунд».

Первый сезон О’Фаррела в «Юнайтед» начался удачно: к Рождеству команда была на 1-м месте в чемпионате. Лидером команды в первой половине сезона был Джордж Бест, сделавший хет-трики в ворота «Вест Хэма» 18 сентября и «Саутгемптона» 27 ноября. 2 октября Бест забил гол в ворота «Шеффилд Юнайтед», перед этим обыграв на дриблинге четырёх защитников. Однако после нового года у Беста начались проблемы с дисциплиной. Так, в январе он целую неделю отсутствовал на  тренировках, проводя время с «Мисс Великобритания 1971» Кэролин Мур. Тогда же у клуба началась серия из семи поражений подряд, и в итоге «Юнайтед» завершил сезон лишь на 8-м месте.

Кубок Уотни

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Статистика игроков 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).Матч Кубка Уотни в статистику не включён.

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1971/72 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1971/1972
Манчестер Юнайтед